Моршен — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Моршен, Николай Николаевич (настоящая фамилия Ма́рченко; 1917—2001) — русский поэт, педагог, сын писателя Н. Нарокова.
 Моршен — коммуна в Германии, в земле Гессен.